Guillermo Hernández puede referirse a:

 Guillermo Hernández Medina, futbolista mexicano.
 Guillermo Hernández Gracián, preparador físico mexicano
 Guillermo Hernández Sánchez, "El Campeón", exfutbolista mexicano de los años 1960s y 1970s.
 Guillermo Hernández Rojas, "Coco", exfutbolista costarricense de los años 1960s y 1970s.
 Guillermo Hernández Robaina, exfutbolista español
 Guillermo Hernández (luchador), (1917-1990) luchador mexicano, apodado como el “Lobo Negro”
 Guillermo Hernández (periodista), periodista argentino especializado en cine y series
 Guillermo Hernández (ciclista), ciclista costarricense